La Fille de l'assassin, un roman de Robin Hobb ;
 La Fille de l'assassin, un téléfilm français réalisé en 2023 par Carole Kornmann.